Yrjölä ist der Familienname folgender Personen:

 Jouni Yrjölä (* 1959), finnischer Schachgroßmeister
 Paavo Yrjölä (1902–1980), finnischer Zehnkämpfer